Municipio de Howe puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Howe (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Grant.
 Municipio de Howe (condado de Forest, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Forest.
 Municipio de Howe (condado de Perry, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Perry.